En la mitología griega Náubolo (Ναύβολος) es el nombre de cuatro personajes:

 Náubolo de Fócide, padre del argonauta Ífito
 Náubolo de Ecalia, suegro de Éurito
 Náubolo de Argos, del linaje de Nauplio
 Náubolo de Feacia